Steep kan syfta på följande:

 Steep, Hampshire, ort i England, Storbritannien
 Steep (datorspel)
 Mount Steep, berg i Antarktis